Marttinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1997), gardien finlandais de football
 (1908-1975), colonel finno-américain
 (1926-2004), nageur finlandais
 (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
Esko Marttinen (né en 1943), biathlète finlandais
 (né en 1990), homme politique finlandais
Tauno Marttinen (1912-2008), compositeur et chef d'orchestre finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois